Palo amarillo es un nombre común que en botánica:
 Puede referirse al nombre común de la planta Bocconia arborea.
 Puede referirse al nombre común de la planta Diphysa carthaginensis.
 Puede referirse al nombre común de la planta Phyllostylon rhamnoides.
 Puede referirse al nombre común de la planta Terminalia australis.
 Puede referirse al nombre común de la planta Vochysia haenkeana'.